Лекумберри (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Норте-де-Аралар. Занимает площадь 6,61 км². Население — 1050 человек. Расстояние до административного центра провинции — 34 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Instituto de Estadística de Navarra
 Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra
 Sistema de Información Territorial de Navarra
 Toponimia Oficial de Navarra 
 Bernardo Estornés Lasa - Auñamendi Encyclopedia (Euskomedia Fundazioa)

Муниципалитеты Наварры